Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Bøl

Osoby:
 Mariann Fischer Boel – duńska polityk
 Pieter Boel – flamandzki malarz